Такмичења у стрељаштву на Летњим олимпијским играма 2016. у Рио де Жанеиру одржавала су се од суботе 6. до недеље 14. августа на стрелишту Националне олимпијске стрељане смештеном у четврти Деодоро. Био је то 26. пут да су такмичења у стрељаштву била део програма Летњих олимпијских игара. На олимпијском стрељачком турниру учестовало је укупно 390 такмичара из 97 земаља који су се надметали у 15 различитих дисциплина (9 у мушкој и 6 у женској конкуренцији). 

Такмичење се одвијало по идентичном формату као и на Играма 2012. у Лондону, уз нее мање измене у правилима и сатници такмичења.

Учесници 
Квалификациони систем за Олимпијске игре у Рију остао је у истом формату као и за игре одржане 4 године раније. Квалификације су започеле Светским првенством 2014. године које је одржано у шпанској Гранади, а затим настављено преко серије такмичења у светским куповима и на континенталним првенствима. Квалификациони процес окончан је 31. марта 2016. године. Директан пласман на олимпијски турнир преко квалификација остварило је укупно 366 стрелаца и стрелкиња, док су преостале 24 квоте додељене на основу прерасподеле квота и специјалних позивница. Национални олимпијски комитет Бразила као домаћин Игара добио је 9 загарантованих учесничких квота (Бразил није успео путем квалификација да оствари ни једну учесничку квоту).

Све квоте су припадале одређеном националном олимпијском комитету, а не спортистима који су их изборили, и сваки национални савез је одређивао коначну листу учесника.

Земље учеснице 
На Играма је учествовало укупно 390 стрелаца и стрелкиња из 97 земаља света. 

  1
 
  1
  5 
  1
  18
  5
  1 
  1
  1
  1
  4
  1 
  1 
  2
  1
  9
  3 
  2
  1 
  22
  1
  7
  7
  2
  5
  3 
  1 
  1
  12
  1
  1 
  1 
  2
  11
  2 
  15 
  6
  2 
  2
  8 
  12
  5 
  1
  14 
  8
  5 
  1
  6
  1 
  1
  1 
  1
  1 
  2
  2 
  3 
  1 
  1
  1
  3 
  1
  4 
  4
  2
  2
  1 
  1
  2
  5 
  1 
  1
  2
  1
  19 
  3 
  1
  9 
  2
  5
  2
  17 
  6
  1
  3
  4
  4 
  5
  1 
  4
  8
  3
  20
  1
  1
  2
  1

Сатница такмичења

Освајачи медаља

Мушкарци

Жене

Биланс медаља

Види још 
 Стрељаштво на Летњим олимпијским играма
 Летње олимпијске игре 2016.

Референце

Спољашње везе 
 Такмичења у сатрељаштву на званичном сајту Рио 2016 

Стрељаштво на Летњим олимпијским играма
Спортови на Летњим олимпијским играма 2016.